BNA steht für:
 Bahrein News Agency, Presseagentur des Staates Bahrein
 Basler Nomina Anatomica, siehe Nomenklatur (Anatomie)
 Biblioteca Nacional Aruba
 Bloc Nigérien d’Action, Nigrischer Aktionsblock, historische Partei in Niger
 Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz
 Bund Niederländischer Architekten, ein Berufsverband
 British Naturalists' Association, ein Berufsverband
 British Newspaper Archive, ein digitales Zeitungsarchiv
 Flughafen Nashville, ein Flughafen nach dem IATA-Code 
 Landkreis Leipzig (für Borna), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Bundesnetzagentur, kurz BNetzA, fälschlich auch BNA

Abkürzung